5902 Talima – asteoroide della fascia principale
 Talima – genere di farfalle appartenenti all'ordine Zygaenoidea della famiglia Snigelspinnare appartenente ai Lepidoptera 
 Talima – località dell'Indonesia